Толиса може да се односи на:

 Толиса (Модрича), насеље у општини Модрича, Република Српкса, БиХ
 Толиса (Орашје), насељено мјесто у општини Орашје, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Толиса (река), ријека код Модриче, десна притока Саве